Ку́улберг () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Куулберг, Мати (1947—2001) — эстонский скрипач, композитор и педагог.
  (род. 1955) — эстонский музыкант и педагог.